Isabel de Portugal (Lisboa, 24 de octubre de 1503-Toledo, 1 de mayo de 1539) fue la esposa de Carlos I de España, y por tanto emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico y reina de España. Actuó como gobernadora de los reinos españoles durante los constantes viajes de su marido por Europa.

Era la segunda hija del rey Manuel I de Portugal y de su segunda esposa, María de Aragón, siendo por tanto infanta de Portugal por nacimiento.Isabel era nieta de los Reyes Católicos, por lo tanto prima hermana de Carlos V. A lo largo de su vida, muchos la compararían con su abuela Isabel I de Castilla por su carácter y su determinación en la política.

Infancia y juventud: la Infanta que quería ser emperatriz 
Llevaba el nombre de su abuela materna, Isabel I de Castilla, y su tía Isabel, princesa de Asturias, que había sido la primera esposa de su padre. En la línea genealógica de su padre, era nieta del infante Fernando, duque de Viseu (segundo hijo del rey Eduardo de Portugal y hermano del rey Alfonso V de Portugal), y de Beatriz de Portugal, hija de Juan de Portugal (hermano del rey Eduardo). A través de su madre, era nieta de los Reyes Católicos.

Forma parte de la cultura popular el deseo inquebrantable de Isabel de Portugal de casarse con su primo, el rey de Castilla y Aragón. Para Manuel I de Portugal, que se había casado con tres infantas españolas (las hijas de los Reyes Católicos y la hermana de Carlos V, Leonor) la alianza entre Portugal y España era imprescindible para poder continuar la exploración de los océanos sin incurrir en enfrentamientos con Castilla. Sin embargo, eran los castellanos, representados en las levantiscas Cortes que hicieron frente a Carlos y sus consejeros flamencos, los principales partidarios de que el rey se casase con su prima portuguesa. Es evidente que Castilla necesitaba más a Portugal que al revés: en el devenir constante de Europa, ahora que Carlos era soberano de tantos reinos, Castilla necesitaba aliados. Era menester que Portugal quedase bajo la órbita de Castilla y no de la Francia (como sucedió en la guerra civil castellana de 1474 a 1479). Que Portugal fuera aliado de Castilla implicaba tener las espaldas cubiertas en la Península y en ultramar. Portugal era la única potencia naval que podría cuestionar la supremacía de Castilla en el Atlántico. Era, además, el reino más rico de la Cristiandad. El consentimiento portugués había permitido que Castilla cimentase su posición en las Canarias y sobre territorios del Reino de Fez y su apoyo era necesario para combatir a los infieles en Berbería. En conclusión, la alianza con Portugal era garantía de paz y estabilidad.

Sin embargo, los consejeros flamencos de Carlos, en especial el señor de Chièvres, le convencieron de relegar la alianza portuguesa a un segundo plano y sustituirla por una alianza con Inglaterra. Los motivos por los que Leonor casó con el rey Manuel estuvieron ligados al compromiso de Carlos con su otra prima, María Tudor, hija de Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón. El compromiso entre Carlos y María buscaba deshacer una alianza entre Inglaterra y Francia, articulada por el ambicioso cardenal Thomas Wolsey y basada en el matrimonio entre María Tudor y el Delfín. El bien del Sacro Imperio Romano Germánico, del que Carlos consiguió ser elegido emperador en 1520, primaba por encima del bien de España. En Portugal muchos entendieron el rechazo de Isabel y su sustitución por Leonor y Catalina como una ofensa. Fue sin duda una maniobra poco inteligente la de Chièvres - casar a Carlos con la hija mayor del soberano más rico de Europa tenía muchas más ventajas que casarlo con la princesa María que era muy pequeña, y la diferencia de edad dejaría las relaciones entre Inglaterra, España y el Imperio pendientes de un hilo y el heredero que necesitaba Carlos para consolidar su poder tardaría en demasía. Enrique VIII se encontraba alejado de la política europea; la influencia del poderoso Wolsey, que era poderoso en Inglaterra, mermaba y sus relaciones con Francisco I de Francia habían enturbiado su nombre. Por el contrario, la dote que aportaría Isabel solucionaría muchos de los problemas económicos de Carlos, y por su edad, la infanta portuguesa le podría dar un heredero más rápido.

Matrimonio 
En 1521 murió Manuel I y le sucedió su hijo Juan III el Piadoso. Las negociaciones entre los dos reinos de la península ibérica dieron como resultado una doble unión hispano-lusa. En 1522 se acordó el matrimonio entre Juan III y Catalina de Austria, hermana menor de Carlos I. Tres años después, en 1525, es su hermana Isabel la que se uniría a Carlos I, el 11 de marzo de 1526, teniendo ella 22 años y él 26. La boda se celebró en los Reales Alcázares de Sevilla, en el actual Salón de Embajadores.

Este acuerdo fue importante desde el punto de vista económico para la monarquía hispánica, ya que Isabel aportó una cuantiosa dote, 900.000 doblas de oro, mientras que Carlos otorgaba a su futura esposa todas las rentas del señorío de la ciudad de Alcaraz de La Mancha y la cercana villa de Albacete, así como en calidad de arras 300.000 doblas, para lo cual hubo de hipotecar las villas jienenses de Úbeda, Baeza y Andújar. Isabel fue sin duda el alma española de Carlos que, debido a sus viajes por Europa, pasaba poco tiempo en España, alejado de sus problemas y devenires. Fue gracias a las gobernaciones ejercidas por Isabel (1529-1532, 1535-1536 y 1538-1539) que España pudo mantenerse independiente de las políticas imperiales.

A pesar de que el matrimonio se realizó por motivos políticos, se dice que fue una pareja feliz; la reina le quería mucho, y el rey le fue fiel  (Carlos tuvo hijos con otras mujeres, pero en su soltería y viudez)y tras la muerte de su esposa, no volvió a contraer matrimonio y estaba con frecuencia melancólico. Isabel era considerada una de las mujeres más bellas de su época, y como tal fue retratada por artistas como Tiziano o Leone Leoni. El matrimonio tuvo cinco hijos, siendo el mayor, el futuro Felipe II de España, el único varón en sobrevivir a la niñez. Isabel trataba de pasar tiempo con sus hijos y les enseñó a todos su idioma natal, el portugués. Desafortunadamente, sufrió dos abortos y no sobrevivió al segundo, ya que murió dando a luz un prematuro séptimo hijo en uno de los aposentos del toledano palacio de Fuensalida, lugar que hoy alberga la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Muerte y sepultura 
A la muerte de Isabel, Carlos I se retiró dolorido por su fallecimiento, al monasterio de Santa María de la Sisla, encargando a su hijo Felipe la presidencia de la comitiva que trasladó el cadáver de la Emperatriz desde Toledo a Granada, para ser enterrada en la Capilla Real. Carlos decidió cumplir los últimos deseos de Isabel y se ordenó que el cuerpo no se abriera, como era costumbre. Dirigió la comitiva Francisco de Borja, duque de Gandía, como caballerizo de la emperatriz. A la llegada a Granada, donde se debía depositar el cadáver, al serle pedido a los monteros de Espinosa abrir el ataúd en que la llevaban sin separarse nunca ni aún al sueño, y para dar fe del hecho al entregarlo a los monjes que debían sepultarla, y al verla tan alterada en descomposición avanzada por los días de marcha y el calor de la primavera, fue pedido a Francisco allí presente su testimonio también. En ese momento, al contemplar el descompuesto cuerpo de Isabel, Borja, entre lágrimas, pronunció la célebre frase: No puedo jurar que esta sea la emperatriz, pero sí juro que es su cadáver el que aquí ponemos...  juro también no más servir a señor que se me pueda morir. Tras esto, decidió optar por la vida religiosa y al enviudar de Leonor de Castro, dama portuguesa y amiga intima de la emperatriz, ingresó en la Compañía de Jesús, donde alcanzó la santidad.

Descendencia 
De su matrimonio con Carlos I tuvo los siguientes hijos:

 Felipe (21 de mayo de 1527-13 de septiembre de 1598), sucesor de su padre en el trono de España (juntamente con sus posesiones en América, los Países Bajos, Milán, Cerdeña, Nápoles y Sicilia) con el nombre de Felipe II.
 María (21 de junio de 1528-26 de febrero de 1603), quien en 1548 se casó con el emperador Maximiliano II de Habsburgo, su primo hermano.
 Fernando (22 de noviembre de 1529-13 de julio de 1530).
 29 de junio de 1534 (primer aborto varón de la emperatriz).
 Juana (24 de junio de 1535-7 de septiembre de 1573), quien en 1552 se casó con su primo hermano Juan Manuel de Portugal, infante heredero de Portugal.
 Juan (25 de abril de 1539).

Ancestros

Sucesión

Véase también 
Retrato de Isabel de Portugal, obra de Tiziano
Estatua de Isabel de Portugal, Señora de Albacete
Señorío de la Ciudad de Alcaraz de La Mancha

Referencias

Bibliografía adicional

Enlaces externos 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia Isabel de Portugal

 "Isabel de Portugal" en Arte Historia
 Ficha del cuadro de Tiziano en la web del Museo del Prado
 Historia del Invencible Emperador Carlos Quinto, Rey de España, Compuesta por su Majestad Cesarea, como se ve por el papel que va en la siguiente hoja. Traducida de la lengua francesa, y del propio original. En Madrid, año de 1620. 

Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XVI
Reinas consortes de España del siglo XVI
Reinas consortes de Aragón
Reinas consortes de Castilla
Reinas consortes de Navarra

Reinas consortes de la casa de Avís

Regentes de España

Infantes de Portugal del siglo XVI (casa de Avís)

Duquesas consortes de Borgoña
Sepultados en el Panteón de los Reyes

Fallecidas por parto
Españolas del siglo XVI
Portuguesas del siglo XVI
Carlos V (emperador)
Fallecidos en Toledo